Liteni ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Liteni, Stadt im Kreis Suceava
 Liteni (Cluj), Dorf  im Kreis Cluj
 Liteni (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Liteni (Moara), Dorf im Kreis Suceava